Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 11001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 10 października 1931 do 23 lipca 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

11001-11100

11101-11200

11201-11300

11301-11400

11401-11500

11501-11600

11601-11700

11701-11800

11801-11900

11901-12000

Przypisy 

Lista planetoid 011001-012000